Hrvatska:
 Gornji Sjeničak, naselje u sastavu Grada Karlovca
 Donji Sjeničak, naselje u sastavu Grada Karlovca
 Sjeničak Lasinjski, mjesto u sastavu općine Lasinja